O Estádio Municipal José Pereira Rego ou Pereirão é um estádio de futebol brasileiro, localizado na cidade de Paraíso do Tocantins. No Pereirão, Intercap e Paraíso Esporte Clube mandam seus jogos.

Dados

Capacidade: 6.000
Endereço: Avenida Bernardino Maciel, s/nº - Paraíso do Tocantins (TO)
Inauguração: 23/08/1985
Primeiro Jogo: Paraíso 2 x 0 Interlagos
Primeiro Gol: Luizinho (Paraíso)
Recorde de Público: 6.150 (Paraíso 2x0 Interlagos)
Dimensões do Gramado: 94m x 75m
Proprietário: Prefeitura Municipal de Paraíso do Tocantins

Pereirão
Paraíso do Tocantins
Jose Pereira Rego